Ел Хоноте има више значења:

 Ел Хоноте (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хоноте (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику